Mercatellesi – abitanti di Mercatello (Marsciano)
Mercatellesi – abitanti di Mercatello sul Metauro